EFW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Jefferson, Iowa, Stati Uniti